Национальная премия Чили по литературе () — премия из числа Национальных премий Чили, высшая награда страны в области литературы. Учреждена 20 ноября 1942 года во время президентства Хуана Антонио Риоса.

Премия состоит из единовременно вручаемой денежной суммы и ежегодной пожизненной стипендии. До 1972 года присуждалась ежегодно, после изменения Положения о премии в 1972 году — раз в 2 года.

Список лауреатов

Примечания

Ссылки 
 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) — Premio Nacional de Literatura: Presentación
 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) — Past Winners

Литературные премии Чили